Neorealism kan syfta på:

 Neorealism (filosofi) – ett antal i början på 1900-talet starkt representerade filosofiska riktningar
 Neorealism (konst) – en konstriktning som framträdde i Paris omkring 1960
 Neorealism (statsvetenskap) – teori inom internationella relationer
 Italiensk neorealism – en italiensk filmrörelse på 1940-talet
 Indisk neorealism – en indisk filmrörelse på 1950-talet